Woordenboek
Encyclopedie
Woordenschat van een taal of taalgebruiker
Lexicon (lettertype)
Lexicon (audioapparatuur), een producent van effectapparatuur en software voor professionele audiotoepassingen.